Кангас-дель-Нарсеа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нарсеа. Занимает площадь 823,57 км². Население — 14 445 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cangas del Narcea, LA PUERTA DEL PARAISO
 Ayuntamiento de Cangas del Narcea
 Federación Asturiana de Concejos 
 Reserva natural de Muniellos
 Página Personal sobre el concejo de Cangas del Narcea

Муниципалитеты Астурии